CSCR steht als Abkürzung für:

 carbon selective catalytic reduction, Kohlenstoffbasierte Selektive Katalytische Reduktion, ein Verfahren zur Abgasreinigung
 Complexe sportif Claude-Robillard, eine Sportanlage in Montreal, Kanada

Abkürzung